Laubenthal ist ein Familienname:

 Dennis Laubenthal (* 1981), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Florin Laubenthal (1903–1964), deutscher Nervenarzt
 Fritz Laubenthal (1901–1944), deutscher Maler
 Hannsgeorg Laubenthal (1911–1971), deutscher Sänger und Schauspieler
 Horst Laubenthal (* 1939), deutscher Sänger (Tenor)
 Klaus Laubenthal (* 1954), deutscher Jurist
 Markus Laubenthal (* 1962), deutscher General
 Paul Laubenthal (?–1929), deutscher Segelflugpionier
 Peter Laubenthal (* 1947), deutscher Journalist
 Rudolf Laubenthal (1886–1971), deutscher Kammersänger (Heldentenor)
 Wilhelm Laubenthal (1914–1992), deutscher Lehrer und Heimatforscher

Laubenthal ist ein  Ortsname:
 Laubenthal (Weißenburg) oder Forsthaus Laubenthal, Ortsteil der Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Laubental